|-
| (85501) 1997 TP23||||9 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85502) 1997 TZ23||||11 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85503) 1997 TF25||||10 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (85504) 1997 TC26||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85505) 1997 UU3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85506) 1997 UU4||||19 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85507) 1997 UD5||||21 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85508) 1997 UD7||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85509) 1997 UY7||||28 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (85510) 1997 UZ7||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 85511 Celnik||||30 жовтня 1997||Золінген||Бернд Кох
|-
| 85512 Rieugnie||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Рамонвіль-Сент-Аґне||Крістіан Буїль
|-
| (85513) 1997 UE11||||31 жовтня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (85514) 1997 UD16||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85515) 1997 UT24||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі, Маура Томбеллі
|-
| 85516 Vaclik||1997 VF||2 листопада 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (85517) 1997 VL1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (85518) 1997 VC3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85519) 1997 VR8||||3 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85520) 1997 WO2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85521) 1997 WW2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85522) 1997 WT4||||20 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85523) 1997 WM5||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85524) 1997 WZ8||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85525) 1997 WJ10||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85526) 1997 WM10||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85527) 1997 WT10||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85528) 1997 WP12||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85529) 1997 WW12||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85530) 1997 WN15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85531) 1997 WU17||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85532) 1997 WD21||||23 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (85533) 1997 WM22||||28 листопада 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85534) 1997 WB26||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85535) 1997 WZ27||||29 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85536) 1997 WN31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85537) 1997 WP31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85538) 1997 WW34||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85539) 1997 WG37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85540) 1997 WP37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85541) 1997 WX37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85542) 1997 WU41||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85543) 1997 WP46||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85544) 1997 WJ50||||28 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85545) 1997 WL55||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85546) 1997 XH1||||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85547) 1997 XF10||||5 грудня 1997||Обсерваторія Клаудкрофт||Воррен Оффутт
|-
| (85548) 1997 XX13||||4 грудня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (85549) 1997 YH||1997 YH||18 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85550) 1997 YW||1997 YW||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85551) 1997 YZ1||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85552) 1997 YR7||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85553) 1997 YK10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85554) 1997 YF14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85555) 1997 YG14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85556) 1997 YV16||||29 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85557) 1997 YY16||||30 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85558) 1998 AB3||||3 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 85559 Віллекроз (Villecroze)||||8 січня 1998||Обсерваторія Домініон||С. Бан
|-
| (85560) 1998 BN||1998 BN||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85561) 1998 BF2||||20 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85562) 1998 BC3||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85563) 1998 BF7||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (85564) 1998 BU7||||17 січня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (85565) 1998 BD9||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (85566) 1998 BM9||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85567) 1998 BU9||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85568) 1998 BN14||||17 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85569) 1998 BG18||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85570) 1998 BU20||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85571) 1998 BV21||||23 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85572) 1998 BY28||||25 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85573) 1998 CE||1998 CE||1 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (85574) 1998 CG||1998 CG||1 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (85575) 1998 DC1||||19 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| (85576) 1998 DH1||||19 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85577) 1998 DC2||||21 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| (85578) 1998 DP13||||26 лютого 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (85579) 1998 DQ19||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85580) 1998 DO20||||28 лютого 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (85581) 1998 DZ20||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85582) 1998 DW24||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85583) 1998 EV10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85584) 1998 EN20||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 85585 Mjolnir||||21 березня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (85586) 1998 FP8||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85587) 1998 FE14||||25 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (85588) 1998 FA15||||25 березня 1998||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (85589) 1998 FE25||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85590) 1998 FC39||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85591) 1998 FR46||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85592) 1998 FN47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85593) 1998 FD57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85594) 1998 FT60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85595) 1998 FB71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85596) 1998 FU77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85597) 1998 FF82||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85598) 1998 FZ86||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85599) 1998 FX87||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85600) 1998 FU93||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

85500